Hamm steht für:
 Hamm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Hamm ist der Name folgender Orte:

Städte und Gemeinden:
 Hamm, Großstadt in Nordrhein-Westfalen
 Hamm (Eifel), Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Hamm am Rhein, Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
 Hamm (Sieg), Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 in Hamburg
 Hamburg-Hamm, Stadtteil von Hamburg
 in Niedersachsen
 Hamm, Ortsteil von Haselünne in Niedersachsen
 in Nordrhein-Westfalen
 Hamm (Düsseldorf), Stadtteil von Düsseldorf
 Hamm-Bossendorf, Stadtteil von Haltern am See
 Marl-Hamm, Stadtteil von Marl
 Hamm (Stolberg), Stadtviertel Hamm von Stolberg (Rhld.) in der Städteregion Aachen
 Hamm (Viersen), Ortsteil der Kreisstadt Viersen
 in Rheinland-Pfalz
 Hamm (Konz), Stadtteil von Konz
 Hamm (Taben-Rodt), Ortsteil von Taben-Rodt
 in Luxemburg
 Hamm (Luxemburg), Stadtviertel der Stadt Luxemburg

sowie:
 Verbandsgemeinde Hamm (Sieg), Verwaltungseinheit im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz
 Bürgermeisterei Hamm, preußische Verwaltungseinheit im Kreis Altenkirchen, Rheinprovinz
 Schloss Hamm, Schlossanlage in der Ortsgemeinde Hamm im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Hamm ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Bopparder Hamm, Flussbiegung und das Weinbaugebiet am Rhein
 Moselweißer Hamm, Steillage im Weinbaugebiet von Koblenz-Moselweiß
 Hamm Peak, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Hamm ist der Name folgender Unternehmen:
 Hamm AG, deutscher Walzenhersteller
 Glockengießerei Hamm-Hofweber Glockengießerei in Regensburg

Hamm steht für:
 den Codenamen der Linux-Distribution Debian in der Version 2.0

Siehe auch:

 Ham